Příjmení Stojković nosí více významných osobností:

 Dragan Stojković (* 1965) – srbský fotbalista
 Filip Stojković (* 1993) – černohorský fotbalový obránce srbského původu
 Vladimir Stojković (* 1983) – srbský fotbalista